Николай Горчаков:
 Горчаков, Николай Александрович (1902 — середина 1980-х) — театральный критик и диктор радио «Свобода» — см. Соколовский, Николай Аркадьевич
 Горчаков, Николай Михайлович (1898—1958) — советский режиссёр и педагог, театровед.
 Горчаков, Николай Павлович (1830—1919) — князь, генерал от инфантерии, участник Крымской войны.